ЯндексРадио — служба потокового воспроизведения музыки от компании Яндекс.

Краткие сведения 
Представляет собой онлайн-радиостанцию, репертуар которой каждый пользователь может подобрать по своему вкусу. Доступен выбор жанра, эпохи, региона, а также выбор музыки под настроение. Действует машинное обучение на основе истории прослушиваний: пользователь может создать свою собственную радиостанцию, которая будет ориентироваться на его предпочтения. На момент запуска было доступно около 100 каналов музыки и библиотека из 20 миллионов композиций.

Проигрываемую композицию можно отметить как понравившуюся или нет, что повышает персонализацию.

Служба полностью бесплатна: монетизация построена на рекламной модели: приблизительно раз в час демонстрируется рекламный аудиоролик. Оплаченная подписка ЯндексМузыки отключает рекламу и на «Музыке», и в «Радио». В начале 2021 года жанр "Детская музыка" разделен на две станции, в одной из которых звучат ретро-шлягеры (в основном песни из мультфильмов и кинофильмов), а в другой - современные композиции для детей

По данным TNS Web Index, месячная аудитория службы на январь 2016 года составляет более полутора миллионов человек. С 1 июля 2021 года собственная программа разделена на две станции "Лучшее", где можно услышать лучшие песни, выбранные вами и канал "Музыка + Разговоры", в котором чередуются песни и подкасты.

Аналоги 
Ближайшим аналогом службы является не представленная в России онлайн-радиостанция Pandora. В России наиболее близок по духу Zvooq, но основным конкурентом на момент запуска была соцсеть ВКонтакте.

Конфликты

В июне 2015 года сервис был запущен с подразделом «как на» радиостанциях Best.FM, Loveradio, «Дорожном радио» и т. д., при этом не предупреждая об этом сами бренды. Через неделю вкладка была удалена по требованиям радиохолдингов.

Примечания 

Р
Р
Радио
Сайты на русском языке
Сайты России